

Plaatsen 
 Dahmen (Rostock), een dorp in het landkreis Rostock in Duitsland
 Dahmen (Hoge Eifel), een dorp in de Hoge Eifel in Duitsland

Personen 
 Willem Dahmen (1731-1780), een Duits-Nederlands muziekleraar en trompetter
 Herman Dahmen (ca. 1755 - 1830), een Nederlands musicus in Londen
 Johan Arnold Dahmen (1766-1812), een Nederlands bassist, violist, componist en cellist
 Arnold Dahmen (1768-1829), een Nederlands fluitist en muziekdocent met meerdere muzikale kinderen
 Willem Hendrik Dahmen (1797-1847), een Nederlands violist
 Johan Arnold Dahmen (1805-1834), een Nederlands fluitist
 Johan Arnold Dahmen (1805-1853), een Nederlands hoornist
 Pieter Wilhelm Dahmen (1808-1886), een Nederlands fluitist
 Hubert Dahmen (1812-1837), een Nederlands cellist
 Johan Francis Arnold Theodor Dahmen (1837-1923), een Nederlands fluitist
 Rudolf Wilhelm Dahmen von Buchholz (1889-1967), een Nederlands fascist en nationaalsocialist
 Karel René Dahmen (1919), een Nederlands Engelandvaarder
 Tonny Vos-Dahmen von Buchholz (1923-2005), een Nederlands kinderboekenschrijfster

Zie ook 
 Damen (doorverwijspagina)